Вильяверде-и-Пасаконсоль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 21,05 км². Население — 371 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки